Horvátország
Donje Taborište falu Glina községben, Sziszek-Monoszló megyében
Donje Taborište falu Szluin községben, Károlyváros megyében